Московское императорское театральное училище — дореволюционное учебное заведение-интернат в Москве, готовившее детей к работе в придворных театрах. 

Основанное в  году как частная инициатива антрепренёра Михаила Меддокса при московском Воспитательном доме, с  года оно было приписано к Петровскому театру Меддокса. В  года вместе с труппой сгоревшего театра вошло в государственную систему вновь созданных московских Императорских театров. Официально училище было утверждено в 1809 году. С  года после ликвидации московской дирекции театров подчинялось напрямую Санкт-Петербургской. Располагалось поочерёдно на Поварской улице, 13 (1820-е), Кузнецком Мосту, 1 (с 1830) и Неглинной улице, 6 (с 1863), в непосредственной близости с Большим и Малым театрами. 

После революции 1917 года было реорганизовано, из него выделено два учебных заведения, ныне:
 Московская государственная академия хореографии (занимается подготовкой артистов балета);
 Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина (занимается подготовкой драматических артистов).

См. также

Примечания

Литература 
 

Театральные училища